

Persone 
 Andrew Vicari – pittore gallese
 Angelo Vicari – funzionario italiano, capo della polizia 
 Daniele Vicari – regista italiano
 Enzo Vicari – funzionario italiano, prefetto di Milano
 Francesco Vicari – calciatore italiano
 Frank Vicari – sassofonista statunitense
 Giambattista Vicari – giornalista, scrittore e pittore italiano
 Hermann von Vicari – presbitero tedesco
 Joseph H. Vicari – politico statunitense
 Lisa Vicari – attrice tedesca
 Salvatore Vicari – calciatore italiano
 Simona Vicari – politica italiana

Altro 

Vicari – comune italiano della Sicilia
Cappella dei Vicari – chiesa di Lari in provincia di Pisa
Castello dei Vicari – castello di Lari in provincia di Pisa
Porta di Vicari – porta di Palermo